Канта () — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Рорайма. Составная часть мезорегиона Север штата Рорайма. Входит в экономико-статистический микрорегион Нордести-ди-Рорайма, который входит в Север штата Рорайма. Население составляет 13 902 человека на 2010 год. Занимает площадь 7 664,831 км². Плотность населения — 1,81 чел./км².

История 
Город основан в 1995 году.

Границы 
Муниципалитет граничит:  
 на востоке —  муниципалитет Бонфин
 на юге —  муниципалитет Каракараи
 на западе —  муниципалитеты Ирасема,Мукажаи
 на северо-западе —  муниципалитет Боа-Виста

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 16 149 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 34.025.796,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.474,86 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,659 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Муниципалитеты штата Рорайма